Cisewu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisewu, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cisewu, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar